Tiefer Brunnen heißen Brunnen, Quellen und Fließgewässer:

 Tiefer Brunnen (Grundbach), rechter Zufluss des Grundbachs (zum Schmiedbach, zum Kocher) nahe Wackershofen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tiefer Brunnen (Lauterbach), Quelle und linker Quellabfluss zum Lauterbach (zum Mühlbach, zur Unteren Bära) bei Delkhofen, Gemeinde Deilingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

 Tiefer Brunnen (Wülzburg), Festungsbrunnen der Wülzburg bei Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern